City Palace (Jaipur)
 City Palace (Udaipur)